Epidius steht für:

 Epidii, Plural von Epidius, Epidier, Volksstamm in Schottland, bis 1. Jh. v. Chr.
 Epidier (Gens), römisch-plebejische Familie, ab 1. Jh. v. Chr.
 Epidius (Gattung), Krabbenspinnen
 Epidius (Mythologie), römischer Flussgott

Epidius ist der Gentilname folgender römischer Personen:

 Epidius Quadratus, Statthalter der Provinz Mauretania Tingitana, 175 n. Chr.
 Epidius (Toreut), Toreut (Metallbildner)
 Gaius Epidius Marullus, Volkstribun 44. v. Chr.
 Lucius Epidius Titius Aquilinus, Konsul, 2. Jh. n. Chr.
 Marcus Epidius, Rhetor, 1. Jh. v. Chr.
 Marcus Epidius Hymanaeus, Besitzer eines Hauses in Pompeji
 Marcus Epidius Rufus, Besitzer eines Hauses in Pompeji
 Marcus Epidius Sabinus, Besitzer eines Hauses in Pompeji